Kreiml ist der Familienname folgender Personen:

 Antonie Kreiml (1857–1902), österreichische Schriftstellerin, siehe Antonie Baumberg
 Josef Kreiml (* 1958), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Theologe